Robert von Görschen ist der Name folgender Personen:

 Robert von Görschen (Wirtschaftsjurist) (Robert Oskar Julius von Görschen; 1829–1914), deutscher Wirtschaftsjurist
 Robert von Görschen (Verwaltungsjurist) (Robert Walter Ernst Richard von Görschen; 1864–1936), deutscher Verwaltungsjurist